Stres ist der Name von:

 Stres (Bulgarien) († 1214), bulgarischer Sebastokrator 
 Anton Stres (* 1942), Erzbischof von Ljubljana